Chicama steht für:
 Distrikt Chicama, Verwaltungseinheit in Peru
 Chicama (Peru), Stadt und Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts, Peru
 Río Chicama, Fluss in Peru